Grote borstelige graafwants
 Kleine borstelige graafwants